Соревнования по толканию ядра у мужчин на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме прошли 10 июля 1912 года на Олимпийском стадионе.

Весь пьедестал заняли американские спортсмены. Победителем соревнований стал Патрик Макдональд, серебряным призёром — Ральф Роуз, бронзовым призёром — Лоуренс Уитни. В соревнованиях приняли участие 24 спортсмена из 14 стран.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1912 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

За время соревнований трижды улучшался олимпийский рекорд.

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований 

Толкание ядра на Олимпийских играх